Kehoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Beck Kehoe (* 1934), US-amerikanische Anthropologin
 Andrew Kehoe (1872–1927), US-amerikanischer Attentäter, siehe Schulmassaker von Bath
 Bob Kehoe (1928–2017), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Christine Kehoe (* 1950), US-amerikanische Politikerin
 Jack Kehoe (1934–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 James Nicholas Kehoe (1862–1945), US-amerikanischer Politiker
 Mike Kehoe (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Paul Kehoe (* 1973), irischer Politiker
 Rick Kehoe (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sally Kehoe (* 1986), australische Ruderin
 Walter Kehoe (1870–1938), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kehoe (Carter County, Kentucky)
 Kehoe (Greenup County, Kentucky)

Siehe auch:

 Keogh
 Keough